Oceano Atlântico – oceano que separa Europa e África, a Este, da América, a Oeste

 Atlántico – departamento da Colômbia
 Atlântico (idade) – idade geológica do Holoceno
 Clube Esportivo e Recreativo Atlântico – clube de futsal de Erechim, Brasil

Desambiguação